Азбрук () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли отдельные коммуны упраздненных кантонов Азбрук-Нор, Азбрук-Сюд и Мервиль.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Аверскерк (1 425 чел.)
 Азбрук (21 441 чел.)
 Безегем (748 чел.)
 Бларенгем (2 069 чел.)
 Валлон-Каппель (811 чел.)
 Ла-Горг (5 635 чел.)
 Линд (758 чел.)
 Мервиль (9 720 чел.)
 Морбек (2 538 чел.)
 Нёф-Беркен (1 234 чел.)
 Ренескюр (2 080 чел.)
 Серкю (461 чел.)
 Стеенбек (1 690 чел.)
 Тьенн (908 чел.)
 Эббленгем (673 чел.)
 Эстер (6 379 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре  Марин Ле Пен 36,4 % голосов против 26,6 % у Эмманюэля Макрона и 15,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 55,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 31,7 %,  Эмманюэль Макрон – 19,0 %, Жан-Люк Меланшон – 18,5 %, Франсуа Фийон – 16,6 %; 2 тур: Макрон – 50,8 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 28,4 %, Марин Ле Пен — 24,3 %, Николя Саркози — 24,0 %; 2 тур: Олланд — 53,1 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют мэр города Азбрук Валантен Бельваль (Valentin Belleval) и вице-мэр коммуны Ла-Горг Моник Эврар (Monique Evrard) (оба — Разные правые).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки